Jian Ghomeshi (1967- ), personnalité canadienne du monde musical,
 , linguiste canadienne.